Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil , CSCG, es una entidad creada en derecho privado y sin fines de lucro, que participa en acción social y cívica, opera para la ciudad de Guayaquil, vigila la ciudad mediante el sistema de seguridad de videocámaras Ojos de Águila, cuenta con una central de llamadas de emergencia con un único número para toda clase de emergencias, coordina las emergencias con todas las agencias de emergencias de la ciudad, Bomberos, Policía Nacional del Ecuador, Cruz Roja, Defensa Civil, Comisión de tránsito del Guayas, recepta las denuncias de los servicios eléctricos, alumbrado público,  agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, recolección de basura, semaforización, y denuncias de ordenanzas municipal.

Entidades que la integran 
 
La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil la componen la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Policía Nacional del Ecuador, Gobernación de la Provincia del Guayas, Fuerza de Tarea Conjunta del Guayas, Comisión de Tránsito del Guayas, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ministerio Fiscal Distrital del Guayas, Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Cruz Roja del Guayas, Junta Cívica de Guayaquil, Arquidiócesis de Guayaquil, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Asociación de Canales de Televisión, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Corporación de Puestos de Auxilio Inmediato y Concejo Cantonal de Guayaquil.

Central de llamadas de emergencias 

La central de emergencias trabajaba con el  112, número único de llamadas de emergencias, está compuesta por 50 receptores de llamadas, ciudadanos civiles, que laborarán en turnos rotativos, durante la llamada de emergencia la información es conceptualizada y sistematizada, al mismo tiempo es presentaba al área de despacho en la cual se encuentran las agencias e instituciones vinculadas con la seguridad y convivencia ciudadana, que de manera integrada, coordinada y despachan unidades de auxilio.

Sistema Ojos de Águila 
Desde el año 2002 la Ciudad de Guayaquil es vigilada y monitoreada por cámaras de vigilancia, actualmente alrededor de 740 cámaras están instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, son monitoreadas por un grupo de video-operadores, acometiendo contra los actos delictivos que se suscitan en la ciudad. Ayudan a combatir la delincuencia y la violencia. Las cámaras también ayudan a controlar la situación vehicular, en especial en las horas pico.

Véase también 

 Anexo:Teléfonos de emergencias
 112 (teléfono)

Enlaces externos 

 Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

Referencias 

Instituciones de Guayaquil
Seguridad de Guayaquil
Servicios de emergencia
Telefonía